Kondôz ou Kunduz :

 Kunduz, est une rivière en Afghanistan.
 Kondôz est une province de l'Afghanistan.
 Kondôz est une ville de l'Afghanistan.